Byrt ist ein polnischer Familienname:
 Andrzej Byrt (* 1949), Wirtschaftswissenschaftler, Diplomat und Vizeminister
 Tomasz Byrt (* 1993), Skispringer